Amir Spahić – ex calciatore bosniaco
 Emir Spahić – ex calciatore bosniaco
 Ognjen Spahić – scrittore montenegrino